Joannes Zacheus, componist
 Zacheus van Foreest, Alkmaars edelman en schepen
 Zacheüs, tollenaar